«Генга́м» (, ) — французский футбольный клуб из города Генган, Бретань. Основан в 1912 году. В настоящее время выступает в Лиге 2.

Кроме двух побед в Кубке Франции, клуб также известен тем, что стал «трамплином» для таких игроков как Дидье Дрогба, Флоран Малуда, Фабрис Абриэль и Венсан Кандела.

История 

Клуб долго играл в низших дивизионах, но с приходом на должность президента Ноэля ле Граэ в 1972 году, «Генгам» трижды добивался повышения. В 1976 году команда вышла в Третий Дивизион (ныне Национальный чемпионат), а в следующем сезоне получила право играть во Втором Дивизионе (ныне Лига 2). Там клуб оставался до 1993 года. В 1984 году «Генгам» получил профессиональный статус, а в 1990 году открылся Стад дю Рудуру. Первую домашнюю игру клуб провёл с «Пари Сен-Жермен». Наивысшее достижение клуба — Кубок Франции по футболу сезонов 2008/2009 и 2013/2014. В обоих финалах в Бретонском дерби был побеждён Ренн со счётом 2-1 и 2-0 соответственно.

В сезоне 2018/19 выбыл из Лиги 1, заняв в ней 20-е место.

Достижения

Национальные титулы 
Чемпионат Франции (Лига 2)
 Серебряный призёр (3): 1994/95, 1999/00, 2012/13

Чемпионат Франции (Лига 3)
 Серебряный призёр: 1993/94
 Бронзовый призёр: 2010/11

Кубок Франции
 Обладатель (2): 2008/09, 2013/14
 Финалист: 1996/97

Суперкубок Франции
 Финалист (2): 2009, 2014

Кубок Французской лиги
 Финалист: 2018/19

Международные титулы 
Кубок Интертото
 Победитель: 1996

Состав

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции